Кальмиопсис () — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Два вида встречаются только в штате Орегон, США.

Биологическое описание 
Виды рода Кальмиопсис — кустарники, стебли которых прямые или ветвящиеся от основания.

Листья очерёдные, с черешками.

Соцветия — 2-15-цветковые щитковидные кисти; цветки обоеполые, радиально-симметричные; чашелистиков 5, лепестков 5, венчик лиственный, колокольчатый, тычинок 10.

Виды

Примечания

Ссылки 
 Flora of North America: Kalmiopsis Rehder
 USDA: Classification: Kalmiopsis Rehder

Вересковые
Флора Северной Америки